Osoby o tym nazwisku:
 Maurice Houvion – francuski lekkoatleta
 Philippe Houvion – francuski lekkoatleta